Doris steht für:
 Doris (Gattung), Gattung der Sternschnecken

Doris ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:
 Doris (Bithynien), antike Landschaft in Bithynien, heute in den türkischen Provinzen Düzce und Bolu
 Doris (Griechenland), antike Landschaft in Griechenland
 Doris (Karien), antike Landschaft in Karien

 Dorida, Gemeinde in Mittelgriechenland (ältere Bezeichnung)
 Doris (Iowa), Stadt in Iowa, USA 

 (48) Doris, Asteroid 

Doris ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Bob Doris (* 1973), schottischer Politiker
 Caelan Doris (* 1998), irischer Rugby-Union-Spieler
 Ennio Doris (1940–2021), italienischer Unternehmer
 Pierre Doris (1919–2009), französischer Schauspieler
 Troy Doris (* 1989), guyanischer Dreispringer
 Doris (Lokroi), aus Lokroi stammende Ehefrau des Tyrannen Dionysios I. von Syrakus
 Doris (Mythologie), Okeanide in der griechischen Mythologie
 Doris (Nereide), Nereide
 Doris (Vorname), weiblicher Vorname – dort auch zu Namensträgerinnen

Doris, Weiteres:
 Doris (Q 135), U-Boot der französischen Marine, 1927 gebaut
 Doris (Q 243), U-Boot der französischen Marine, 1964 gebaut

DORIS steht für:
 Digitales Oberösterreichisches Raum-Informations-System, Geo-Infosystem der Landesregierung von Oberösterreich
 Digitales Online Repositorium und Informations-System, des deutschen Bundesamts für Strahlenschutz 
 DORIS (Teilchenbeschleuniger), Doppelspeicher-Ringsystem in Hamburg, siehe auch Deutsches Elektronen-Synchrotron #DORIS
 Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite, Satelliten-Messsystem für das Weltnetz der Altimetrie und für Envisat
 Dresden-Oberelbe Regionales Informations-System, Stadt- und Verkehrsinformationssystems in Sachsen

DoRIS steht für:
 Donau River Information Services, internationales Informationssystem über die Donau

Siehe auch:
 Doris Bay, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Dorris
 Die Tödliche Doris, eine Berliner Gruppe (1980–1987)

Abkürzung

ka:დორიდა
ru:Дорида (значения)